SIR est un code ou un sigle qui peut faire référence à :

Code 
 .

Médecine
 Système d'information de radiologie, ou RIS (), est une abréviation d'un système informatique de médecine.
 , un modèle comportemental en épidémiologie.

Entreprises et organismes
 Société ivoirienne de raffinage.
 Service international de recherches (Bad Arolsen).
 Société immobilière règlementée

Technique
 Signature infra rouge.
 Système d'information réparti, une abréviation d'un enseignement en école d'ingénieur.
 Système d'information régimentaire, le principal système de commandement tactique de l'armée de terre.
 Semantic Information Retrieval, un des principaux projets et réalisations en intelligence artificielle.
 ''Signal-to-Interference Ratio, « rapport signal sur interférence » en français, indicateur de qualité d’un réseau de téléphonie mobile.